Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów na Żużlu 2018 – cykl turniejów żużlowych, mających wyłonić najlepszych żużlowców do lat 21 na świecie w sezonie 2018. Złoty medal zdobył Polak Bartosz Smektała.

Medalistów wyłoniono na podstawie sumy punktów zdobytych w trzech turniejach finałowych, rozegranych w Dyneburgu, Lesznie i Pardubicach.

W każdym turnieju finałowym uczestniczyło 15 zawodników, którzy zakwalifikowali się fazy finałowej, oraz po 1 zawodniku z tzw. „dziką kartą”.

Uczestnicy

Wyniki

Pierwszy finał – Dyneburg 
 Dyneburg, 29 czerwca 2018
 Sędzia: Giuseppe Grandi

Drugi finał – Leszno 
 Leszno, 22 lipca 2018
 Sędzia: Mika Laukkannen

Trzeci finał – Pardubice 
 Pardubice, 28 września 2018
 Sędzia: Christina Turnbull

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 FIM Speedway U-21 World Championship | 2018 
 SPEEDWAY.info.pl - Dzikie Karty na finały IMŚJ przyznane

2018
2018 w sporcie żużlowym